Bretigny ist der Name mehrerer Gemeinden:

in der Schweiz:
 Bretigny-sur-Morrens im Kanton Waadt

in Frankreich:
 Bretigny (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Brétigny (Eure) im Département Eure
 Brétigny (Oise) im Département Oise
 Brétigny-sur-Orge im Département Essonne

weitere Orte:
 Ortschaft in der Gemeinde Saint-Barthélemy VD im Kanton Waadt, Schweiz
 Ortschaft in der Gemeinde Prévessin-Moëns im Département Ain, Frankreich

Brétigny ist der Familienname von:
Sandrine Brétigny (* 1984), französische Fußballspielerin